James Storme (1943-), joueur et entraîneur de football belge,
 Léopold Storme (1988-), criminel belge,
 Lucien Storme (1916-1945), coureur cycliste belge, 
 Matthias Storme (1959-), juriste et penseur libéral-conservateur belge,
 Roland Storme (1934-2022), footballeur belge.